Résultats détaillés de l'édition 2010 du Masters de Paris-Bercy, tournoi de tennis professionnel masculin. Il s'agit du neuvième et dernier Masters 1000 de la saison 2010.

Faits marquants 
 Le numéro un mondial Rafael Nadal déclare forfait quelques jours avant le début de l'épreuve, pour cause de tendinite au bras gauche.
 Le Serbe Novak Djokovic, tenant du titre, est sorti dès les 1/8 de finale, battu en deux sets par le Français Michaël Llodra.
 Pour la première fois depuis le Masters de Madrid 2002, deux Français se qualifient pour les demi-finales d'un Masters 1000.
 En 1/2 finale, Gaël Monfils bat Roger Federer pour la première fois de sa carrière (7-6, 6-7, 7-6) en ayant sauvé 5 balles de match. Le Français atteint pour la deuxième année consécutive la finale de l'épreuve. Il est assuré de devenir  français à l'issue du tournoi et de l'année 2010, aux dépens de Jo-Wilfried Tsonga.
 Roger Federer avait la possibilité en cas de victoire de devenir le premier joueur de l'histoire à atteindre la finale de tous les Masters 1000 et à réaliser 5 finales consécutives de Masters 1000.
 Les 2 demi-finalistes perdants ont obtenu des balles de match : Roger Federer (5) et Michael Llodra (1).

Résultats en simple

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP
 Masters de Paris-Bercy

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Paris-Bercy
ATP 2010
Tennis en France en 2010
Tennis en novembre 2010
Sport en France en novembre 2010
2010 à Paris